Nandgaon może dotyczyć:
 Nandgaon – miasto w zachodnich Indiach w stanie Maharasztra, nad Oceanem Indyjskim.
 Nandgaon – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej.